Мехди Мирза Мехди Техрани (; родился 13 марта 1970 года в Тегеране) — журналист, , кинокритик и морской офицер во время ирано-иракской войны.

В дополнение к 3 десятилетиям кинокритики и историографии, он в настоящее время является профессором киноведения в Тегеранском кампусе изящных искусств. Он был членом Комиссии по классификации фильмов Иранской организации кинематографии с 24 сентября 2011 года по 21 ноября 2011 года.

Мехди Мирза Мехди Техрани — командир 1-го батальона полка водолазных рейнджеров и один из 17 выживших 500 ветеранов этого подразделения, принимавших участие в операции «Кербела 4» в ирано-иракской войне.

Обучение в колледже 
Мирза Мехди Техрани изучил принципы перевода и историографии у Резы Сейеда Хоссейни.

Его профессорами кино и эстетики являются Артур Аса Бергер, Акбар Алеми, Артур Найт и Кристин Росс.

Он имеет докторскую степень в области кино и визуальных медиа (название диссертации: Влияние местной журналистики на британский кинематограф в последние два года Второй мировой войны. Консультанты: Кристин Росс, Артур Аса Бергер) Школы искусств Университета Макгилла.

Военный опыт ирано-иракской войны 
Мехди Техрани — командир 1-го батальона водолазных рейнджеров и один из немногих выживших из этого подразделения в ходе операции «Кербела 4», а также самый молодой и последний командир Камильского батальона 27-й дивизии Мохаммада.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Тегеранского университета
Персоналии:Тегеран
Журналисты Ирана
Выпускники Университета Макгилла